Прохла́дное — село в Надеждинском районе Приморского края. Входит в Надеждинское сельское поселение.

География 
Прохладное расположено на северном берегу Углового залива — часть Амурского залива близ посёлка Угловое. Высота над уровнем моря 7 м. Через село проходит Транссибирская магистраль, на которой расположена остановочная платформа Совхозная. Расстояние по дороге до райцентра, села Вольно-Надеждинское составляет 9 км, до Владивостока — 36 км.

История 
В 1964 г. Указом Президиума ВС РСФСР поселок Центральный переименован в село Прохладное.

Население

Примечания 

Населённые пункты Надеждинского района